Emporia er flertydig og kan henvise til:

 Emporia (indkøbscenter) - et indkøbscenter i Malmø i Sverige
 Emporia Telecom - en telekommunikationskoncern i Østrig